

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT ich 7
 Płociczno – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Świedziebnia
 Płociczno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lubowidz 
 Płociczno – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo 
 Płociczno – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz 
 Płociczno – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska 
 Płociczno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Płociczno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

Stacje kolejowe 
 Płociczno – zlikwidowany przystanek osobowy w Pile

Jeziora w Polsce 
 Płociczno – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyn
 Płociczno – jezioro w woj. lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Stare Kurowo
 Płociczno – jezioro w woj. pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Koczała
 Płociczno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk
 Płociczno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Płociczno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mikołajki
 Płociczno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Płociczno – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno
 Płociczno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Płociczno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów
 Płociczno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek

Zobacz też 
 Płociczno-Osiedle
 Płociczno-Tartak

Przypisy